Ди́кое () — болото низинного типа, на севере Пружанского и юге Свислочского районов Белоруссии, в водосборах Ясельды и Нарева.

Описание болота 
Одно из самых древних болот Европы, его возраст насчитывает более 6 тысяч лет. Площадь 21,7 тыс. га. Глубина торфа до 3,0 м, средняя 1,4 м, степень разложения 40 %, зольность 11,5 %.

Флора 
Болото занято главным образом кустарником, частично лесом. Встречаются участки, заросшие осокой. В 1968-м году часть болота в Пружанском и Свислочском районах объявлена гидрологическим заказником Дикое. В Свислочском районе с 1973-го года осушено 7768 га. На осушенных землях сеют главным образом травы.

Неблагоприятные факторы 
 Сокращение сенокосов является основной причиной зарастания открытых низменных болот кустарником.
 Осушение. Существенное влияние на гидрологический режим оказывает неправильная эксплуатация существующих мелиоративных систем.
 Ускорение естественной сукцессии. Болото Дикое находится на переходной стадии развития (между гипново-осоковым и осоково-сфагновым типом болот). Этот процесс значительно ускорился в последние 30-40 лет, когда болото перестали использовать для сенокошения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Бассейн Ясельды
Бассейн Нарева
Болота Полесья
Болота Брестской области
Болота Гродненской области
Рамсарские угодья Белоруссии
Водные объекты Свислочского района
Водные объекты Пружанского района